LZL steht für:
 Bahnhof Ziepel (DS100-Code), Bahnhof von Ziepel (Möckern) an der Bahnstrecke Biederitz–Altengrabow
 Lohnzahlungsliste
LzL steht für:
 Länge zwischen den Loten (auch LzdL, engl. Lpp), Schiffslängenangabe, siehe Schiffsmaße

lzl steht für:
 Litzlitz (ISO-639-3-Code), gefährdete ozeanische Sprache auf Malakula, Vanuatu

Abkürzung